Cigale peut faire référence à :

Zoologie 
 Cigale, un insecte de la famille des Cicadidae.
 Cigale de mer, un crustacé.

Arts et lettres 
 La Cigale, une salle de spectacles parisienne. 
 La Cigale, une comédie d'Henri Meilhac et Ludovic Halévy. 
 La Cigale, une nouvelle d'Anton Tchekhov parue en 1892.
 La Cigale, un téléfilm de Guy Lessertisseur réalisé en 1967 adapté de la nouvelle éponyme d'Anton Tchekhov, dans lequel joue notamment Edith Scob,
 Cigale, un divertissement-ballet de Jules Massenet, argument d'Henri Cain, créé à l'Opéra-Comique le .
 La Cigale et la Fourmi, une fable dont il existe plusieurs versions depuis celle d’Ésope, la plus connue étant celle de Jean de La Fontaine.

Toponyme 
 Cigales, une commune de Castille-et-León en Espagne.

Autres 
 La Cigale, une brasserie de Nantes inaugurée en 1895. 
 Cigales, acronyme signifiant : Club d'investisseurs pour une gestion alternative et locale de l'épargne solidaire.

Homonymie de titre